Hérault může znamenat:

Geografie 
 Hérault (departement) – departement ve Francii
 Hérault (řeka) – řeka ve Francii
 Héraultská soutěska – soutěska ve Francii

 Clermont-l'Hérault – obec ve Francii
 Kanton Clermont-l'Hérault – kanton ve Francii

Jméno 
 René Hérault (1691–1740) – velitel pařížské policie (1725–1739)
 Marie-Jean Hérault de Séchelles (1759 – 1794) – francouzský politik během Francouzské revoluce